Gezondheid:
 ACE-remmers, een groep medicijnen
 Acetylcholinesterase, een enzym
 Adverse Childhood Experiences, ingrijpende jeugdervaringen, ggz-term
 Angiotensine-converterend enzym, een enzym

Computer:
 ACE (bestandsformaat), een bestandsformaat voor datacompressie
 Automatic Computing Engine, de eerste in Groot-Brittannië ontworpen computer

Sport:
 Ace (tennis), een in één slag gewonnen punt in tennis
 Ace (volleybal), een in één slag gewonnen punt in volleybal

Muziek:
 Ace (band), een Britse jarenzeventigrockband
 Ace Frehley, een Amerikaans gitarist
 Ace (album), debuutalbum van de Belgische band Ian Van Dahl
 A.C.E (에이스), een Zuid-Koreaanse boysband

Transportmiddel:
 ACE (motorfiets), een motorfietsmerk
 ACE (Frans automerk), een Frans automerk
 ACE (Amerikaans vrachtwagenmerk), een Amerikaans automerk
 ACE (ligfietsmerk), een Nederlands ligfietsmerk (Advanced Cycle Engineering)

Anders:
 Accumulated cyclone energy, de cumulatieve energie van een tropische cycloon
 Advanced Composition Explorer, een ruimtevaartuig van NASA
 American Cinema Editors, een Amerikaans genootschap van filmeditors
 Association des Cercles Etudiants, overkoepelend studentenorgaan aan de Université libre de Bruxelles
 American Conservation Experience, een vrijwilligersorganisatie in de Amerikaanse staat Arizona